Nationaal park Corcovado (Chili), beschermd natuurgebied in Chili
 Nationaal park Corcovado (Costa Rica), nationaal park in Costa Rica